Sezon 1976/1977 był 38. sezonem Mistrzostw Albanii w piłce nożnej. W rozgrywkach brało udział 12 zespołów. Sezon rozpoczął się 4 września 1976, a zakończył 12 czerwca 1977. Tytuł obroniła drużyna Dinamo Tirana. Tytuł króla strzelców zdobył Agim Murati, który w barwach klubu Partizani Tirana strzelił 12 goli.

1. runda

2. runda

Grupa mistrzowska

Grupa spadkowa

Linki zewnętrzne 

1976 w piłce nożnej
1977 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Albanii